Элиас Стейн (; ,  — , ) — нидерландский шахматист, учитель многих нидерландских шахматистов конца XVIII — начала XIX веков. Опубликовал руководство на французском языке, где представил анализ дебюта — 1.d4 f5, названный впоследствии голландской защитой.

Книги 
 Nouvel essai sur le jeu des echecs, La Haye, 1789. (Нидерландский перевод, 's-Gravenhage, 1834, 1843, 1850).

Примечания

Литература 
 
 
 

Шахматисты Нидерландов